Иберы — древний народ, живший на территории современной Испании
 Ибер — река
 Ибер, Жак (1890—1962) — французский композитор
 Ибер, Фернан (1873—1928) — гаитянский писатель.